Die Abkürzung EFW (EfW) steht für
 Eisenbahnfreunde Westerwald, siehe EfW-Verkehrsgesellschaft
 Eisenbahnfreunde Wetterau, ein Verein, der auf der Butzbach-Licher Eisenbahn Museumsverkehr betreibt
 Elbe Flugzeugwerke, ein Unternehmen aus dem Flugzeugbau
 EfW-Verkehrsgesellschaft, ein Eisenbahnunternehmen 
 Einfamilienwohnhaus
Evangelische Frauen Württemberg

EFW